Fred Hovey ha vinto il suo primo e unico titolo agli U.S. National Championships battendo nel challenge round il detentore del titolo Robert Wrenn per 6–3, 6–2, 6–4.

Tabellone

Challenge round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte alta

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1895